Centraalstadion (Aqtöbe) - stadion in Aqtöbe, Kazachstan
 Centraalstadion (Astrachan) - stadion in Astrachan, Rusland
 Centraalstadion (Batoemi) - stadion in Batoemi, Georgië
 Centraalstadion (Homel) - stadion in Homel, Wit-Rusland
 Centraalstadion (Jekaterinenburg) - stadion in Jekaterinenburg, Rusland
 Centraalstadion (Kazan) - stadion in Kazan, Rusland
 Centraalstadion (Krasnojarsk) - stadion in Krasnojarsk, Rusland
 Centraalstadion (Moermansk) - stadion in Moermansk, Rusland
 Centraalstadion (Mykolajiv) - stadion in Mykolajiv, Oekraïne
 Centraalstadion (Orjol) - stadion in Orjol, Rusland
 Centraalstadion (Pjatigorsk) - stadion in Pjatigorsk, Rusland
 Centraalstadion (Retsjitsa) - stadion in Retsjitsa, Wit-Rusland
 Centraalstadion (Tbilisi) - stadion in Tbilisi, Georgië
 Centraalstadion (Trivandrum) - stadion in Trivandrum, India
 Centraalstadion (Tsjerkasy) - stadion in Tsjerkasy, Oekraïne
 Centraalstadion (Wolgograd) - stadion in Wolgograd, Rusland
 Zentralstadion - vroegere naam van de Red Bull Arena, een stadion in Leipzig, Duitsland
 Pachtakor Centraalstadion - stadion in Tasjkent, Oezbekistan